Ниже представлен список игроков, забивших наибольшее количество голов в Кубке Америки.

Кубок Америки — футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1916 году. С его начала и до 1967 года турнир назывался чемпионат Южной Америки, а в розыгрыше 1975 года турнир получил своё нынешнее название. С 1993 года в турнире стали участвовать приглашённые сборные, всего на Кубке Америки участвовали пять приглашённых команд — сборные США, Мексики, Коста-Рики, Гондураса и Японии.

Первым бомбардиром стал уругваец Исабелино Градин, забивший три мяча. Аргентинцы становились лучшими бомбардирами чаще остальных — 17 раз. Дважды лучшими голеадорами становились игроки из приглашённых команд и оба раза ими были игроки из Мексики — Луис Гарсия Постиго в 1995 году и Луис Эрнандес в 1997.

Аргентинец Норберто Мендес и бразилец Зизиньо являются лучшими бомбардирами за всю историю турнира, каждый из них забил по 17 голов. Шестеро игроков дважды становились лучшими голеадорами турнира — Педро Петроне, Анхель Романо, Эрминио Масантонио, Габриэль Батистута, Хосе Паоло Герреро и Эдуардо Варгас. Наибольшее количество голов на одном турнире — девять — забили три игрока — Жаир да Роза Пинто, Хавьер Амбройс и Умберто Маскио.

Список бомбардиров по годам 

В скобках указывается какой это для футболиста по счёту титул, например, (2). Игроки, становившиеся также и лучшими игроками, отмечены . Если футболист вместе со своей сборной завоевал медали на первенстве, то он отмечен ,  или  в зависимости от занятого его командой места.

Лучшие бомбардиры за всю историю

Лучшие бомбардиры по странам

Ссылки 
 
 
 

Кубок Америки по футболу
Списки футболистов
Футбол в Южной Америке